Juan Carlos Martínez puede referirse a:

 Juan Carlos Martínez, bailarín español;
 Juan Carlos Martínez, ingeniero venezolano;
 Juan Carlos Martínez Terrazas, político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional;
 Juan Carlos Martínez Sinisterra, político colombiano condenado por Parapolítica.
 Juan Carlos Sánchez Martínez, futbolista español;